Det finns flera personer med namnet Markus Karlsson.
 Markus Karlsson (fotbollsspelare född 1972), fotbollsspelare i bland annat Djurgårdens IF.
 Markus Karlsson (kroppsbyggare), före detta kroppsbyggare som har bott i London. Bor nu i Nässjö.
 Markus Karlsson (fotbollsspelare född 1979), fotbollsspelare i bland annat AIK.
 Markus Karlsson (ishockeyspelare), ishockeyspelare i bland annat Färjestads BK.
 Markus Karlsson (bandyspelare), bandyspelare i bland annat IK Tellus Bandy.